Fronsac puede referirse a 

 Fronsac, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Fronsac, comuna francesa situada en Gironda.